Coll de Nargó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coll de Nargó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Coll de Nargó (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar